Гран-прі ФІДЕ серед жінок 2009-11 — серія з шести шахових турнірів, які були частиною циклу кваліфікації до матчу за звання чемпіонки світу з шахів 2011.

Результати 
Міста, які приймали турніри:
 Стамбул, Туреччина, від 7 до 19 березня 2009 року
 Нанкін, Китай, 28 вересня — 10 жовтня 2009
 Нальчик, Росія, 26 квітня — 7 травня 2010
 Джермук, Вірменія, 24 червня — 5 липня 2010
 Улан-Батор, Монголія, 30 липня — 11 серпня 2010
 Доха, Катар, 23 лютого — 5 березня 2011

Перехресні таблиці турнірів 
{|class="wikitable" style="text-align: center;«
|+ Стамбул, березень 2009
|-
!!!!! Рейтинг!! 1!! 2!! 3!! 4!! 5!! 6!! 7!! 8!! 9!! 10!! 11!! 12!! рахунок!! тай-брейк
|-
|1||align=left| Гампі Конеру||2621|| — ||1||0||½||1||1||1||1||1||½||1||½||8½||
|-
|2||align=left| Еліна Данієлян||2496||0|| — ||½||1||1||½||1||1||1||½||½||1||8||40.25
|-
|3||align=left| Хоу Іфань||2571||1||½|| — ||0||½||1||1||1||½||½||1||1||8||39.75
|-
|4||align=left| Чжао Сюе||2508||½||0||1|| — ||0||1||1||½||½||1||1||1||7½||
|-
|5||align=left| Марі Себаг||2529||0||0||½||1|| — ||½||1||0||½||½||1||1||6||
|-
|6||align=left| Піа Крамлінг||2548||0||½||0||0||½|| — ||0||1||1||1||½||1||5½||22.75
|-
|7||align=left| Марта Ф'єрро||2403||0||0||0||0||0||1|| — ||½||1||1||1||1||5½||20.00
|-
|8||align=left| Антоанета Стефанова||2557||0||0||0||½||1||0||½|| — ||½||½||1||1||5||20.75
|-
|9||align=left| Мая Чибурданідзе||2516||0||0||½||½||½||0||0||½|| — ||1||1||1||5||20.25
|-
|10||align=left| Шень Ян||2448||½||½||½||0||½||0||0||½||0|| — ||0||0||2½||17.75
|-
|11||align=left| Зейнаб Мамедьярова||2362||0||½||0||0||0||½||0||0||0||1|| — ||½||2½||10.25
|-
|12||align=left| Бетул Чемре Їлдіз||2214||½||0||0||0||0||0||0||0||0||1||½|| — ||2||
|}

{|class=» wikitable" style="text-align: center;"
|+ Нанкін, вересень — жовтень 2009
|-
!!!!! Рейтинг!! 1!! 2!! 3!! 4!! 5!! 6!! 7!! 8!! 9!! 10!! 11!! 12!! рахунок!! тай-брейк
|-
|1||align=left|Сюй Юйхуа||2485|| — ||0||½||½||1||1||1||0||1||1||1||1||8||
|-
|2||align=left| Нана Дзагнідзе||2535||1|| — ||½||0||½||1||0||½||1||1||1||1||7½||
|-
|3||align=left| Чжао Сюе||2542||½||½|| — ||1||0||0||1||½||½||1||1||1||7||
|-
|4||align=left| Марі Себаг||2519||½||1||0|| — ||½||1||0||1||0||1||½||1||6½||33.25
|-
|5||align=left| Ліліт Мкртчян||2468||0||½||1||½|| — ||½||½||½||½||½||1||1||6½||30.75
|-
|6||align=left| Цзюй Веньцзюнь||2443||0||0||1||0||½|| — ||1||1||½||½||1||1||6½||29.50
|-
|7||align=left| Шень Ян||2453||0||1||0||1||½||0|| — ||½||½||1||½||1||6||
|-
|8||align=left| Батхуягийн Мунгунтуул||2418||1||½||½||0||½||0||½|| — ||½||0||1||1||5½||20.75
|-
|9||align=left| Баїра Кованова||2408||0||0||½||1||½||½||½||½|| — ||0||½||1||5||
|-
|10||align=left| Джу Чен||2488||0||0||0||0||½||½||0||1||1|| — ||½||1||4½||
|-
|11||align=left| Марта Ф'єрро||2386||0||0||0||½||0||0||½||0||½||½|| — ||0||2||
|-
|12||align=left| Бетул Чемре Їлдиз||2224||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||½|| — ||1||
|}

{|class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ Нальчик, квітень 2010
|-
!!!!! Рейтинг!! 1!! 2!! 3!! 4!! 5!! 6!! 7!! 8!! 9!! 10!! 11!! 12!! рахунок!! тай-брейк
|-
|1||align=left|Тетяна Косинцева||2536|| — ||1||1||1||½||½||1||½||1||1||½||1||9||
|-
|2||align=left| Хоу Іфань||2585||0|| — ||0||½||½||1||1||1||½||1||1||1||7½||
|-
|3||align=left| Нана Дзагнідзе||2535||0||1|| — ||½||½||½||½||½||½||1||1||1||7||33.25
|-
|4||align=left| Піа Крамлінг||2535||0||½||½|| — ||½||1||½||½||½||1||1||1||7||32.25
|-
|5||align=left| Гампі Конеру||2595||½||½||½||½|| — ||0||0||0||1||½||1||1||5½||26.75
|-
|6||align=left| Джу Чен||2488||½||0||½||0||1|| — ||0||½||1||½||1||½||5½||26.75
|-
|7||align=left| Батхуягийн Мунгунтуул||2418||0||0||½||½||1||1|| — ||0||1||0||½||1||5½||25.75
|-
|8||align=left| Чжао Сюе||2542||½||0||½||½||1||½||1|| — ||0||0||0||1||5||26.75
|-
|9||align=left| Ліліт Мкртчян||2468||0||½||½||½||0||0||0||1|| — ||1||1||½||5||24.00
|-
|10||align=left| Баїра Кованова||2408||0||0||0||0||½||½||1||1||0|| — ||1||1||5||20.00
|-
|11||align=left| Бетул Чемре Їлдиз||2224||½||0||0||0||0||0||½||1||0||0|| — ||½||2½||
|-
|12||align=left| Еліна Даніелян||2489||0||0||0||0||0||½||0||0||½||0||½|| — ||1½||
|}

{|class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ Джермук, червень — липень 2010
|-
!!!!! Рейтинг!! 1!! 2!! 3!! 4!! 5!! 6!! 7!! 8!! 9!! 10!! 11!! 12!! рахунок!! тай-брейк
|-
|1||align=left|Нана Дзагнідзе||2535|| — ||1||1||1||1||½||½||½||1||½||1||1||9||
|-
|2||align=left| Тетяна Косинцева||2536||0|| — ||0||½||½||1||½||1||1||1||1||1||7½||
|-
|3||align=left| Еліна Даніелян||2489||0||1|| — ||½||0||½||½||1||1||½||1||½||6½||32.25
|-
|4||align=left| Ліліт Мкртчян||2468||0||½||½|| — ||1||0||½||½||1||1||½||1||6½||30.50
|-
|5||align=left| Антоанета Стефанова||2527||0||½||1||0|| — ||0||½||1||1||1||½||1||6½||30.00
|-
|6||align=left| Хоу Іфань||2585||½||0||½||1||1|| — ||1||0||½||0||½||1||6||
|-
|7||align=left| Піа Крамлінг||2535||½||½||½||½||½||0|| — ||½||0||½||1||1||5½||27.25
|-
|8||align=left| Шень Ян||2453||½||0||0||½||0||1||½|| — ||½||½||1||1||5½||25.25
|-
|9||align=left| Мая Чибурданідзе||2506||0||0||0||0||0||½||1||½|| — ||1||½||1||4½||
|-
|10||align=left| Сюй Юйхуа||2485||½||0||½||0||0||1||½||½||0|| — ||1||0||4||
|-
|11||align=left| Баїра Кованова||2408||0||0||0||½||½||½||0||0||½||0|| — ||1||3||
|-
|12||align=left| Марта Ф'єрро||2386||0||0||½||0||0||0||0||0||0||1||0|| — ||1½||
|}

{|class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ Улан-Батор, липень — серпень 2010
|-
!!!!! Рейтинг!! 1!! 2!! 3!! 4!! 5!! 6!! 7!! 8!! 9!! 10!! 11!! 12!! рахунок!! тай-брейк
|-
|1||align=left|Хоу Іфань||2585|| — ||½||½||½||½||½||1||½||1||1||1||1||8||
|-
|2||align=left| Антоанета Стефанова||2527||½|| — ||0||0||1||½||1||1||½||1||1||1||7½||
|-
|3||align=left| Гампі Конеру||2595||½||1|| — ||0||½||1||½||1||½||1||0||½||6½||36.00
|-
|4||align=left| Чжао Сюе||2542||½||1||1|| — ||0||1||0||0||1||½||½||1||6½||34.75
|-
|5||align=left| Тетяна Косинцева||2536||½||0||½||1|| — ||½||½||½||1||0||1||1||6½||32.50
|-
|6||align=left| Мая Чибурданідзе||2506||½||½||0||0||½|| — ||1||½||0||1||1||1||6||
|-
|7||align=left| Сюй Юйхуа||2485||0||0||½||1||½||0|| — ||½||½||½||1||1||5½||
|-
|8||align=left| Шень Ян||2453||½||0||0||1||½||½||½|| — ||½||½||0||1||5||26.00
|-
|9||align=left| Джу Чен||2488||0||½||½||0||0||1||½||½|| — ||1||1||0||5||25.75
|-
|10||align=left| Марі Себаг||2519||0||0||0||½||1||0||½||½||0|| — ||1||½||4||
|-
|11||align=left| Батхуягийн Мунгунтуул||2418||0||0||1||½||0||0||0||1||0||0|| — ||1||3½||
|-
|12||align=left| Бетул Чемре Їлдіз||2224||0||0||½||0||0||0||0||0||1||½||0|| — ||2||
|}

{|class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ Доха, лютий — березень 2011
|-
!!!!! Рейтинг!! 1!! 2!! 3!! 4!! 5!! 6!! 7!! 8!! 9!! 10!! 11!! 12!! рахунок!! тай-брейк
|-
|1||align=left|Гампі Конеру||2595|| — ||1||½||½||0||1||1||½||1||1||½||1||8||41.75
|-
|2||align=left|Еліна Даніелян||2489||0|| — ||1||0||1||1||1||1||½||1||½||1||8||40.25
|-
|3||align=left| Марі Себаг||2519||½||0|| — ||1||1||½||0||1||½||1||½||1||7||
|-
|4||align=left| Піа Крамлінг||2535||½||1||0|| — ||1||½||0||0||½||½||1||½||5½||30.50
|-
|5||align=left| Нана Дзагнідзе||2536||1||0||0||0|| — ||½||1||1||1||0||1||0||5½||29.25
|-
|6||align=left| Мая Чибурданідзе||2506||0||0||½||½||½|| — ||0||1||1||1||½||½||5½||26.75
|-
|7||align=left| Батхуягийн Мунгунтуул||2418||0||0||1||1||0||1|| — ||0||½||0||½||1||5||25.75
|-
|8||align=left| Сюй Юйхуа||2485||½||0||0||1||0||0||1|| — ||0||1||1||½||5||24.75
|-
|9||align=left| Ліліт Мкртчян||2468||0||½||½||½||0||0||½||1|| — ||½||0||1||4½||23.50
|-
|10||align=left| Марта Ф'єрро||2386||0||0||0||½||1||0||1||0||½|| — ||½||1||4½||21.00
|-
|11||align=left| Антоанета Стефанова||2527||½||½||½||0||0||½||½||0||1||½|| — ||0||4||
|-
|12||align=left| Джу Чен||2488||0||0||0||½||1||½||0||½||0||0||1|| — ||3½||
|}

Загальний залік гран-прі 
Гран-прі виграла Хоу Іфань, але, оскільки вона вже кваліфікувалася на чемпіонський матч як володар титулу, друге місце Хампі Конеру вивело її на матч проти Хоу Іфань. Її розділеного першого місця в Досі було достатньо, щоб наздогнати Нану Дзагнідзе і з запасом посісти друге місце в загальному заліку.

Посилання 
 
 Detailed Tournament results and standings 

Гран-прі ФІДЕ